STAE bezeichnet:

 eine osttimoresische Wahlbehörde, siehe Secretáriado Técnico de Administração Eleitoral
 einen ehemaligen italienischen Automobilhersteller, siehe Società Torinese Automobili Elettrici

Abkürzung